Tündér Lala, Szabó Magda 1965-ben megjelent meseregénye 
Tündér Lala, 1981-ben bemutatott mesejáték, tévéfilm Katkics Ilona rendezésében, Szabó Magda írása után, Mészáros Marci címszereplésével. 1982-ben moziban is bemutatták.
Tündér Lala, a Tündér Lala meseregény és tévéjáték címszereplője, mesehős.